Eric Weinrich (né le  à Roanoke en Virginie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Weinrich a été repêché  au total par les Devils du New Jersey en 1985. Il a joué 1157 matchs dans la LNH, a compté 70 buts et 318 aides pour 388 points. Il a grandi dans la petite ville de Gardiner, où il a joué son hockey universitaire à l'Université du Maine.

Durant la totalité de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, Eric a endossé l'uniforme des Devils du New Jersey, des Whalers de Hartford, des Blackhawks de Chicago, des Canadiens de Montréal, des Bruins de Boston, des Flyers de Philadelphie, des Blues de Saint-Louis et des Canucks de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1985-1986 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||34||0||15||15||26|| - || - || - || - || - 
|-
|1986-1987 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||41||12||32||44||59|| - || - || - || - || - 
|-
|1987-1988 ||U.S. National Team ||Intl. ||38 ||3 ||9 ||12 ||24 || - || - || - || - || - 
|-
|1987-1988 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||8||4||7||11||22|| - || - || - || - || -  
|-
|1988-1989 ||Devils d'Utica ||LAH ||80||17||27||44||70||5||0||1||1||8
|-
|1988-1989||Devils du New Jersey ||LNH||2||0||0||0||0|| - || - || - || - || - 
|-
|1989-1990 ||Utica Devils ||LAH ||57||12||48||60||38|| - || - || - || - || - 
|-
|1989-1990||Devils du New Jersey ||LNH||19||2||7||9||11||6||1||3||4||17
|-
|1990-1991||Devils du New Jersey ||LNH||76||4||34||38||48||7||1||2||3||6
|-
|1991-1992||Devils du New Jersey ||LNH||76||7||25||32||55||7||0||2||2||4
|-
|1992-1993||Whalers de Hartford ||LNH||79||7||29||36||76|| - || - || - || - || - 
|- 
|rowspan="2"|1993-1994||Whalers de Hartford ||LNH||8||1||1||2||2|| - || - || - || - || -
|- 
|Blackhawks de Chicago ||LNH||54||3||23||26||31||6||0||2||2||6
|-
|1994-1995||Blackhawks de Chicago ||LNH||48||3||10||13||33||16||1||5||6||4
|- 
|1995-1996||Blackhawks de Chicago ||LNH||77||5||10||15||65||10||1||4||5||10
|-
|1996-1997||Blackhawks de Chicago ||LNH||81||7||25||32||62||6||0||1||1||4
|- 
|1997-1998||Blackhawks de Chicago ||LNH||82||2||21||23||106|| - || - || - || - || - 
|-
|rowspan="2"|1998-1999||Blackhawks de Chicago ||LNH||14||1||3||4||12|| - || - || - || - || -
|-
|Canadiens de Montréal ||LNH||66||6||12||18||77|| - || - || - || - || -
|- 
|1999-2000||Canadiens de Montréal ||LNH||77||4||25||29||39|| - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2000-2001||Canadiens de Montréal ||LNH||60||6||19||25||34|| - || - || - || - || -
|-
|Bruins de Boston ||LNH||22||1||5||6||10|| - || - || - || - || -
|- 
|2001-2002||Flyers de Philadelphie ||LNH||80||4||20||24||26||5||0||0||0||4
|-
|2002-2003||Flyers de Philadelphie ||LNH||81||2||18||20||40||13||2||3||5||12
|- 
|rowspan="2"|2003-2004||Flyers de Philadelphie ||LNH||54||2||7||9||32|| - || - || - || - || -
|- 
|Blues de Saint-Louis ||LNH||26||2||8||10||14||5||0||1||1||0
|-
|2004-2005 ||EC Villacher SV ||EBEL ||10||3||8||11||8||3||0||1||1||2
|- 
|rowspan="2"|2005-2006||Blues de Saint-Louis ||LNH||59||1||16||17||44|| - || - || - || - || -
|- 
|Canucks de Vancouver ||LNH||16||0||0||0||8|| - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 ||Pirates de Portland ||LAH ||36||2||12||14||34|| - || - || - || - || - 
|- 
|2007-2008 ||Pirates de Portland ||LAH ||52||1||7||8||68|| - || - || - || - || -

|  || 70 || 318 || 388 || 825 || 81 || 6 || 23 || 29 || 67

Internationales 

|1985 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 1 || 2 || 8 ||align="left"||- 
|1986 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 ||align="left"| Médaille de bronze|-
|1988 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|- 
|1991 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 10 || 2 || 1 || 3 || 6 ||align="left"||-
|1991 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Coupe Canada || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|- 
|1993 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"|
|-
|1994 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"||- 
|1997 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 4 || 4 || 2 ||align="left"|
|-
|1998 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 16 ||align="left"||- 
|1999 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 ||align="left"|
|-
|2000 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 ||align="left"||- 
|2001 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 9 || 0 || 2 || 2 || 8 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"||- 
|2004 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 8 ||align="left"| Médaille de bronze'''
|-
|2004 ||align="left"| États-Unis ||align="left"| Coupe du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en décembre 1966
Naissance à Roanoke (Virginie)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du EC Villacher SV
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Étudiant de l'université du Maine (États-Unis)
Défenseur de hockey sur glace